«Рідний край» — назва кількох історичних і сучасних газет:

 «Рідний край» — щоденна газета угодовського напряму, підтримуваний польським урядом. Виходила у Львові у 1920—1923 як орган Українського хліборобського союзу, заснованого Сидором Твердохлібом, згодом Української Народної Партії (УНП). Редактор — Михайло Яцків. Продовженням «Рідного краю» був тижневик «Право народу» (1923) у Коломиї, орган фракції М. Ількова в УНП.
 «Рідний край» — політико-інформаційний тижневик на позиціях Української націоналістичної партії у Румунії, виходив у Чернівцях 1926—1930 років (вийшло 201 частини). Головний редактор — Лев Когут. 1930 «Рідний край» об'єднався з газетою «Час».
 «Рідний край» — газета у м. Сторожинці, Чернівецька область
 «Рідний край» — газета у смт Великій Багачці, Полтавська область
 «Рідний край» — газета у м. Павлограді, Дніпропетровська область
 «Рідний край» — гощанська районна газета, Рівненська область. Виходить з 1943.
 «Рідний край» — українська щотижнева газета в Аргентині

Див. також 
 «Рідний Край» — український громадсько-політично-економічний та літературно-науковий, а також популярно-освітній часопис. Виходив у 1905—1907 — у Полтаві, з кінця 1907—1914 — у Києві, у 1915—1916 — у Гадячі. Був одним з найпомітніших українських періодичних видань Наддніпрянщини міжреволюційного періоду, мав наклад близько 800 примірників. До 1909 виходив щотижня, від 1910 тричі на місяць, а від 1913 неперіодично.

Примітки 

Українські історичні періодичні видання
ЗМІ Чернівців
Газети Полтави
Газети Чернівецької області
Львівські історичні періодичні видання